Гюстав Ру (; , Сен-Леже, , Швейцария — , , , Швейцария) — швейцарский , писал на французском языке.

Биография 
Родился и провёл детство на ферме. Изучал классическую филологию в Лозаннском университете. Дебютировал в 1915 году. Увлекался ией.

Творчество 
Стихи и поэтическая проза Гюстава Ру связаны с природой кантона Во, в котором он вместе с сестрой прожил всю жизнь, с сельским укладом, говоря заглавием одной из его книг — с «поисками земного рая». Он — наследник немецких романтиков, не случайно в его переводах были опубликованы стихи Новалиса, Гёльдерлина, Рильке, Тракля. Старший друг и наставник Филиппа Жакоте, чрезвычайно авторитетная фигура в швейцарской франкоязычной словесности. В 1967 году был удостоен Премии Лозанны.

Произведения 
 Adieu (1927, переизд. 1944, 1997)
 Feuillets (1929)
 Essai pour un paradis (1932, переизд. 1984)
 Petit traité de la marche en plaine suivie de lettres, dialogues et morceaux (1932, переизд. 1984)
 Pour un moissonneur (1941)
 Air de la solitude (1945, переизд. 1988, 1995)
 Haut-Jorat (1949)
 Ecrits I—II (1950)
 Le Repos du cavalier (1958)
 Requiem (1967, переизд. 1997)
 Campagne perdue (1972, переизд. 1995)

Сводные издания 
 Ecrits. I—III. — Lausanne: Bibliothèque des Arts, 1978.
 Salut à quelques peintres. / Ed. Philippe Jaccottet. — Lausanne: Bibliothèque des Arts, 1999.
 Philippe Jaccottet — Gustave Roud, Correspondance 1942—1976. / Ed. José-Flore Tappy. — : Gallimard, 2002.
 Journal, Carnets, cahiers et feuillets, 1916—1971/ Ed. Anne-Lise Delacrétaz, Claire Jaquier. — Moudon: Empreintes, 2004.

Примечания

Литература 
 Jaccottet Ph. Gustave Roud. — : Seghers, 1968 (переизд. 2002).
 Keller U. Gustave Roud ou La recherche d’un paradis terrestre. — Zurich: Juris-Verlag, 1971.
 Maurice Chappaz, Philippe Jaccottet, Jacques Chessex. Adieu à Gustave Roud. — Vevey: Bertil Galland, 1977.
 Vincent G. Gustave Roud. Point de vue sur un homme discret. — Lausanne: L’Age d’Homme, 1981.
 Jaquier Cl. Gustave Roud et la tentation du romantisme: fables et figures de l’esthétique littéraire romande, 1930—1940. — Lausanne: Payot, 1987.
 Hollaert G. Le style de Gustave Roud. — Genève: Slatkine, 1991.
 Terre d’ombres. Gustave Roud, itinéraire photographique, 1915—1965 / Ed. Nicolas Crispini. — Genève: Slatkine, 2002.
 Les chemins de Gustave Roud/ Ed. Peter Schnyder. — Strasbourg: Presses universitaires de Strasbourg, 2004.
 Titus-Carmel G. Gustave Roud: une solitude dans les saisons. — : Jean-Michel Place, 2005.

Ссылки 
 Сайт Ассоциации друзей Гюстава Ру